Баянхонгор () е един от 21 аймаци в Монголия. Административнният център на аймака е град Баянхонгор.

На север провинцията граничи с аймака Архангай, на югозапад – с Китай, на югоизток – с аймака Йомньо Гови, на запад – с Гови Алтай, на северозапад – със Завхан, а на изток – с Йовьорхангай.

Най-удобният и бърз начин за стигане до аймака е чрез вътрешната въздушна линия Улан Батор – Баянхонгор.

География 
В северната част на Баянхонгор са разположени южните склонове на планината Хангай. На юг от нея се намира долина с множество солени езера. В аймака е разположена част от планинската верига ГобиАлтай. Около китайско-монголската граница в Баянхонгор планинската верига постепенно преминава в пустинята Гоби, която заема значителна част от Монголия и китайски автономен район Вътрешна Монголия. Най-високата планина в аймака е Ихе Богд, част от веригата Гоби-Алтай. Единствената трайно залесена планина е Хангай, останалата част от Алтайската верига е почти обезлесена от горещия пустинен климат.

В Хангай се намират значителен брой горещи термални извори, чиято вода често достига температура от 50 °C. Най-популярните извори са разположени в Шаргалжут, на 54 km североизточно от административния център Баянхонгор. Повече езера са разположени в централната долина на аймака. Всички езера в долината са безотточни, на което се дължи солената им характеристика. Най-големите езера в аймака са Орог Нур и Бьон Цаган Нур.

Административно деление 

* – Административният център Баянхонгор

Източници 

Аймаци в Монголия